Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1982 года проходил в два этапа в Киеве на Республиканском стадионе. С 25 по 27 июля были определены чемпионы страны в беге на средние и длинные дистанции, а спустя месяц, с 20 по 22 августа, сильнейших выявили представители спринтерского бега, легкоатлетических прыжков и метаний. Всего было разыграно 36 комплектов медалей (10 на первом этапе и 26 на втором).

Соревнования в прыжке с шестом были отменены из-за проливного дождя в Киеве. Чемпионат страны в этой дисциплине был проведён позднее, 17 сентября в Ташкенте одновременно с Кубком СССР.

Главным событием первой части национального чемпионата стал мировой рекорд, который установила Светлана Ульмасова в беге на 3000 метров. Бегунья из Андижана показала результат 8.26,78, что оказалось на 0,34 секунды лучше предыдущего достижения другой советской легкоатлетки Людмилы Брагиной (8.27,12, 1976 год).

Анна Доморадская обновила рекорд Европы на дистанции 10 000 метров — 31.48,23. Два других призёра чемпионата также пробежали лучше предыдущего континентального достижения (32.17,20).

Второй результат в мировой истории женского бега на 1500 метров показала Ольга Двирна — 3.54,23. Быстрее неё бежала только рекордсменка Татьяна Казанкина (3.52,47).

Дмитрий Дмитриев в третий раз подряд стал чемпионом Советского Союза на дистанции 5000 метров. На финише он опередил рекордсмена страны Валерия Абрамова, впервые в карьере разменяв рубеж 13 минут 20 секунд (13.19,18). Помимо Дмитриева, рекорды чемпионатов СССР установили Алексей Литвинов (800 метров, 1.45,11) и Николай Киров (1500 метров, 3.36,34).

Вторая часть национального первенства, прошедшая в августе, запомнилась несколькими результатами, близкими к рекордным. В женском прыжке в высоту Тамара Быкова и Елена Попкова взяли 1,97 м, что всего на 1 см хуже национального рекорда Быковой, который она установила двумя месяцами ранее.

Геннадий Валюкевич два сантиметра не дотянул до рекорда СССР в тройном прыжке. Дальше него прыгал только трёхкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев — 17,44 м (1972). Высокие результаты показали и призёры соревнований: Александр Бескровный с прыжком на 17,37 м переместился на третье место в списке лучших прыгунов в истории СССР, Василий Грищенков показал 17,26 м и стал пятым в истории.

Третьим бегуном страны на дистанции 200 метров стал Сергей Соколов, уверенно опередивший соперников в финале — 20,54. Однако лучшему результату Валерия Борзова (20,00) он, как и остальные советские спринтеры, по-прежнему серьёзно уступал.

Личный рекорд в метании диска (68,52 м) установил Игорь Дугинец, менее метра проигравший рекорду СССР.

В беге на 400 метров с барьерами Александр Яцевич смог прервать серию Василия Архипенко, который выиграл пять предыдущих чемпионатов страны. Результат победителя впервые в истории турнира оказался быстрее 49 секунд (48,89). Среди женщин в этой дисциплине первой стала Елена Филипишина — она установила личный рекорд (55,00) и менее секунды проиграла мировому достижению Карин Росслей (54,28).

Победный дубль на чемпионате сделал Андрей Прокофьев, выигравший бег на 100 метров и 110 метров с барьерами.

В течение 1982 года в различных городах были проведены также чемпионаты СССР в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 25—26 февраля — зимний чемпионат СССР по метаниям (Сочи, Леселидзе)
 28 февраля — зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе и кроссу (Ессентуки)
 8 мая — чемпионат СССР по кроссу (Москва)
 11 июня — чемпионат СССР по бегу на 5000 метров среди женщин (Москва)
 27 июня — чемпионат СССР по марафону (Москва)
 3 июля — чемпионат СССР по ходьбе на 50 км (Москва)
 19 июля — чемпионат СССР по ходьбе на 20 км (Ленинград)
 1—2 августа — чемпионат СССР по многоборьям (Москва)
 17 сентября — чемпионат СССР по прыжку с шестом (Ташкент)

Призёры (1-й этап)

Командное первенство

Мужчины

Женщины

Призёры (2-й этап)

Командное первенство

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат СССР по метаниям 
Зимний чемпионат СССР по метаниям прошёл 25—26 февраля в российском городе Сочи и грузинском посёлке Леселидзе.

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе и кроссу 
В 1982 году впервые был проведён зимний чемпионат страны по спортивной ходьбе. В программу первого официального старта в году были включены дистанции 10 км у мужчин и 5 км у женщин. Соревнования состоялись 28 февраля одновременно с чемпионатом СССР по кроссу в городе Ессентуки, РСФСР.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
8 мая 1982 года в финале XXI Всесоюзного кросса на призы газеты «Правда» были разыграны медали чемпионата СССР на дистанциях 8 и 12 км у мужчин, а также 2 км у женщин. Соревнования прошли в Москве.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по бегу на 5000 метров среди женщин 
Чемпионат страны в беге на 5000 метров среди женщин прошёл 11 июня в Москве на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в рамках XXV Мемориала братьев Знаменских. На относительно новой для женских соревнований дистанции Ирина Бондарчук установила новый рекорд Европы — 15.12,62.

Женщины

Чемпионат СССР по марафону 
Чемпионат СССР по марафону состоялся 27 июня 1982 года в Москве. Зоя Иванова защитила титул чемпионки страны и установила новое всесоюзное достижение — 2:35.38. Среди мужчин победу в финишном створе вырвал чемпион Европы 1978 года Леонид Мосеев. Серебряного призёра Юрия Плешкова он опередил всего на одну секунду.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по ходьбе на 50 км 
Чемпионат СССР по спортивной ходьбе на 50 км состоялся 3 июля в Москве.

Мужчины

Чемпионат СССР по ходьбе на 20 км 
Чемпионат СССР по спортивной ходьбе на 20 км состоялся 19 июля в Ленинграде.

Мужчины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 1—2 августа в Москве на Центральном стадионе имени В. И. Ленина. Оба победителя впервые в карьере выиграли летний чемпионат СССР и установили национальные рекорды. Константин Ахапкин набрал лучшую сумму в истории страны в мужском десятиборье (8458 очков), а Наталья Грачёва — в женском семиборье (6611 очков).

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

Чемпионат СССР по прыжку с шестом 
Соревнования чемпионата страны в прыжке с шестом, отменённые в Киеве из-за проливного дождя, были проведены 17 сентября в Ташкенте в рамках Кубка СССР. Спортсмены выявили сильнейших на стадионе «Пахтакор». Чемпионом стал Виктор Спасов (5,60 м), 18-летний Сергей Бубка завоевал серебряную медаль с результатом 5,55 м.

Мужчины

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1982
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 1982

Литература

Ссылки 
 

Февраль 1982 года
Май 1982 года
Июнь 1982 года
Июль 1982 года
Август 1982 года
Сентябрь 1982 года
Спорт на Украине в 1982 году
Спорт в России в 1982 году
1982 год в Грузии
Спорт в Узбекистане в 1982 году
Спортивные соревнования в Киеве
Спортивные соревнования в Сочи
Спортивные соревнования в Грузинской ССР
Спортивные соревнования в Ессентуках
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Соревнования по лёгкой атлетике в Санкт-Петербурге
Спортивные соревнования в Ташкенте
Соревнования по лёгкой атлетике на Украине
Соревнования по лёгкой атлетике в Грузии
Соревнования по лёгкой атлетике в Узбекистане
1982 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1982 году
1982 год в Москве
1982 год в Краснодарском крае
1982 год в лёгкой атлетике
1982 год в Ставропольском крае